Die Liste der Städte in Bangladesch bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte des südasiatischen Staates Bangladesch.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Bangladesch ist Dhaka mit einer Einwohnerzahl von 17.151.925 (Volkszählung 2011). Damit konzentriert sich mehr als zehn Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

Die folgende Tabelle enthält alle Städte mit mehr als 60.000 Einwohnern, deren Namen in deutscher Transkription und in Bengalisch, sowie die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 1. März 1974, 6. März 1981, 13. März 1991 und 23. Januar 2001 und 15. März 2011. Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Division), zu der die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

 Quelle: Bangladesh Bureau of Statistics

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Bangladesh Bureau of Statistics
 City Population – Die größten Städte in Bangladesch
 Statistical Pocketbook – 2013 (PDF), Bangladesh Bureau of Statistics (Bangladesh Population and Housing Census 2011 in Chapter III)

 
Bangladesch